І́штван Лу́кач (,  14 жовтня 1912, Сегед — 1960) — угорський футболіст, що грав на позиції нападника. Також відомий як Етье́нн Лу́кач (). Чемпіон двох країн: Угорщини і Франції. Найкращий бомбардир чемпіонату Франції 1934.

Клубна кар'єра 
Виступав на батьківщині у складі столичного клубу «Уйпешт». В 1931 році став чемпіоном країни, зігравши лише 1 матч у сезоні. Не зумівши стати гравцем основного складу, перебрався до Франції. 
У перший ж рік виступів у новій країні завоював командні титули чемпіона країни і володаря Кубка Франції, а також особистий титул найкращого бомбардира турніру з 28 голами. Став автором обох голів своєї команди у фінальному матчі за Кубок проти «Марселя» (2:1), а загалом забив 10 м'ячів у 6 матчах турніру.

Далі виступав у французьких командах «Олімпік» (Лілль) і «Сент-Етьєн», після чого переїхав до Швейцарії, де грав за команди «Ла-Шо-де-Фон», «Янг Бойз» і «Серветт».

Досягнення 
 Чемпіон Угорщини: 1930–31
 Срібний призер Чемпіонату Угорщини: 1931–32
 Чемпіон Франції: 1933-34
 Володар Кубка Франції: 1934
 Найкращий бомбардир Чемпіонату Франції: 1933-34
 Срібний призер Чемпіонату Франції: 1935-36
 Бронзовий призер Чемпіонату Швейцарії: 1937–38

Статистика виступів

Посилання 
 Профіль на footballdatabase.eu  
 Профіль  

Угорські футболісти
Футболісти «Уйпешта»
Футболісти «Сент-Етьєна»
Футболісти «Серветта»
Уродженці Сегеда
Футбольні легіонери у Франції
Футбольні легіонери у Швейцарії
Футболісти «Янг Бойз»
Футболісти «Сета»
Футболісти «Ла-Шо-де-Фона»
Футболісти «Олімпіка» (Лілль)